Christian Hofstetter, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|| 1985-1986 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 35 || 1 || 0 || 1 || 2 || || || || ||  
|-
|| 1986-1987 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 36 || 2 || 2 || 4 || 18 || || || || ||  
|-
|| 1987-1988 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 33 || 1 || 1 || 2 || 10 || || || || ||  
|-
|| 1988-1989 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 33 || 1 || 6 || 7 || 18 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|| 1989-1990 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 35 || 4 || 5 || 9 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|| 1990-1991 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 33 || 1 || 2 || 3 || 12 || 18 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
|| 1991-1992 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 34 || 3 || 4 || 7 || 12 || 14 || 2 || 0 || 2 || 2 
|-
|| 1992-1993 || Fribourg-Gottéron || LNA
|| 33 || 2 || 1 || 3 || 32 || 11 || 1 || 4 || 5 || 0  
|-
|| 1993-1994 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 31 || 5 || 10 || 15 || 12 || 11 || 1 || 2 || 3 || 6  
|-
|| 1994-1995 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 26 || 0 || 3 || 3 || 10 || 8 || 2 || 0 || 2 || 0  
|-
|| 1995-1996 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 33 || 0 || 3 || 3 || 6 || 3 || 0 || 1 || 1 || 10

| 362 || 20 || 37 || 57 || 138 || 58 || 6 || 8 || 14 || 26

Notes et références 

Naissance en mai 1967
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Défenseur de hockey sur glace